Села:
 Ярівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Ярівка — Чернівецька область, Дністровський район